Тип «Колоссус» () — может относиться к нескольким классам кораблей Королевского флота:

 Броненосцы типа «Колоссус» — серия британских броненосцев 1870-х — 1880-х годов.
 Линейные корабли типа «Колоссус» — серия британских линкоров, построенных в 1910 году.
 Авианосцы типа «Колоссус» — серия британских лёгких авианосцев периода Второй мировой войны.

См. также 

 HMS Colossus